Salvatore Russo (1885-1964) – vescovo cattolico italiano
 Salvatore Russo (1899-1980) – politico italiano
 Salvatore Russo (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Salvatore Russo (1958) – criminale italiano